Ko si na tleh je osmi album rock skupine Pop Design iz leta 1993.

Skladbe z albuma

Albumi leta 1993
Albumi skupine Pop Design
Albumi Založbe kaset in plošč RTV Slovenija